El término Secretaría de Relaciones Exteriores puede referirse:

 a la Secretaría de Relaciones Exteriores (Argentina);
 a la Secretaría de Relaciones Exteriores (México);
 a la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras;
 a la Secretaría de Relaciones Exteriores (España), creada en la España rebelde de la última guerra civil por el general Franco.